Coltriciella — рід грибів родини гіменохетові (Hymenochaetaceae). Назва вперше опублікована 1904 року.

Класифікація 
До роду Coltriciella відносять 16 видів:

Примітки

Джерела 
 Murrill, W.A. 1904. The Polyporaceae of North America: VII. The genera Hexagona, Grifola, Romellia, Coltricia and Coltriciella. Bulletin of the Torrey Botanical Club. 31(6):325-348 - P.348

Роди грибів
Гіменохетальні